Timor et tremor (di Lasso)
Timor et tremor (Poulenc)